Дай:

Топоним 
 Дай () — сяньбийское царство IV века на территории Внутренней Монголии (Северный Китай).
 Дай () — уезд в городском округе Синьчжоу провинции Шаньси (Китай).
 Дай — село в Шатойском районе Чечни.

Фамилия 
 Дай () — китайская фамилия.
  (1845—1934) — американский политик, мэр Мэдисона (1896—1897).
  (1898—1962) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Торонто Сент-Патрикс» (1922).
  (1933—2018) — американский политик, вице-губернатор штата Миссисипи (1980—1992).
 Дай, Бьянка — австралийская радиоведущая, лауреат Премии австралийского коммерческого радио лучшему радио-диджею (2005, 2006).
 Дай, Джеймс (род. 1927) — американский химик, член Национальной академии наук (с 1989) и Американской академии искусств и наук (с 1990).
  (1919—2013) — британский военный деятель, командующий Восточным округом Британской армии (1969—1971).
  (род. 1974) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Чикаго Уайт Сокс» (2005).
  (род. 1942) — британский крикетчик, финалист Кубка Gillette в составе команды графства Кент (1971).
  (1887—1932) — британский физик, член Королевского общества (с 1928), сын Чарльза Дая.
  (род. 1956) — британский биолог и эпидемиолог, член Королевского общества (с 2012).
 Дай, Кэмерон (род. 1984) — американский триатлонист, бронзовый медалист чемпионата мира по триатлону в смешанной эстафете (2013).
  (1901—1977) — американский легкоатлет, чемпион США в беге на 110 м с барьерами (1926).
 Дай, Леон (род. 1966) — тайваньский актёр, режиссёр и сценарист.
 Дай, Майк — австралийский велогонщик, бронзовый медалист Национального дорожного чемпионата (1975).
  (1900—1958) — британский политик, член Палаты общин (1945—1951, 1955—1958).
  (1879—1942) — новозеландский общественный и политический деятель, член Законодательного совета (1936—1942).
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс».
  (1831—1899) — американский военный деятель, начальник полиции округа Колумбия (1883—1886).
 Дай, Чарльз — британский политик, мэр Портсмута (1906), отец Дэвида Уильяма Дая.
  (род. 1966) — новозеландский и австралийский жокей, обладатель Мельбурнского кубка (1989).
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1940) — британский пловец, чемпион Великобритании по плаванию на 100, 200 (1961), 400 (1960—1961, 1963) и 1500 м (1963) вольным стилем.

Другое 
 Дай (дайцы; ) — группа тайских народов на юго-западе Китая (провинция Юньнань), северо-западе Мьянмы и севере Таиланда.

См. также 
 Дай Ниппон Бутокукай
 Дай вам Бог здоровья, доктор Кеворкян
 Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер
 Дай лапу, Друг!
 Дай мне знак
 Дай мне кров (фильм)
 Даи